Stavba s názvem Vila Mitrovských existuje v Brně a Pernštejně.
 Vila Mitrovských (Brno)
 Vila Mitrovských (Pernštejn)